Terpsychora (gr. i łac. Terpsichore) – w mitologii greckiej jedna z menad
 Terpsychora (gr. i łac. Terpsichore) – w mitologii greckiej muza tańca i pieśni chóralnej

Zobacz też 

 Terpsichore – rodzaj paproci z rodziny paprotkowatych
 HMS „Terpsichore” – nazwa okrętów Royal Navy
 (81) Terpsichore – planetoida o numerze katalogowym 81
 Terpsichori Chrisulaki-Wlachu – operatorka radiowa pracująca dla greckiego ruchu oporu podczas II wojny światowej